Sadaat ist der Name von

 Sadaat Baba, Dorf bei Lund Khwar, im Mardan District of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

Sadaat ist der Familienname folgender Personen:

 Sayed Ahmad Shah Sadaat, afghanischer Politiker 
 Umar Sadaat (* 1995), pakistanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Sadat